

Дірінг — місто, штат Джорджія
 Дірінг — місто, штат Канзас

 Дірінг — місто, штат Аляска